Sünder steht für:
 Sünder, jemand, der eine Sünde begangen hat

Sünder ist der Familienname folgender Personen:
 Artur Sünder, ein Pseudonym von Hans Reimann (Autor) (1889–1969), deutscher Schriftsteller, Dramatiker und Drehbuchautor
 Claudia Sünder (* 1969), Sprecherin des Berliner Senats
 Thomas Sünder (* 1975), deutscher Musiker und Buchautor

Die Sünderin steht für:
 Die Sünderin, deutscher Film von Willi Forst (1951)
 Die große Sünderin (Film), deutscher Film von Curt A. Stark (1914)
 Die große Sünderin (Operette) von Eduard Künneke (1935)
 Die junge Sünderin, deutscher Film von Rudolf Jugert (1960)
 Die blonde Sünderin, französischer Film von Jacques Demy (1962) 

Siehe auch:
 Sunder